Ла-Сель-Сен-Сір () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на південний схід від Парижа, 150 км на північний захід від Діжона, 29 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 340 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 818,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Сель-Сен-Сір на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Сель-Сен-Сір на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна